Heiner est un patronyme et prénom masculin allemand diminutif de Heinrich et pouvant désigner:

Patronyme
 (1854-1944), homme politique américain de Pennsylvanie
Kenneth Heiner-Møller (né en 1971), entraîneur danois de football
 (née en 1987), athlète australienne de course
Roy Heiner (né en 1960), skipper néerlandais
Zsuzsanna Heiner (née en 1979), astronome hongroise

Prénom
 (né en 1982), joueur allemand de football
 (né en 1949), joueur allemand de football
Heiner Michael Becker (1951-2017), historien allemand de l'anarchisme
Heiner Brand (né en 1952), joueur et entraîneur allemand de handball
Heiner Carow (1929-1997), réalisateur et scénariste est-allemand
 (né en 1956), joueur allemand de hockey sur gazon
Heiner Garg (né en 1966), homme politique allemand
Heiner Geißler (1930-2017), homme politique allemand
Heiner Goebbels (né en 1952), compositeur et metteur en scène allemand
Heiner Koch (né en 1954), prélat catholique allemand
Heiner Lauterbach (né en 1953), acteur et doubleur allemand
 (né en 1948), joueur ouest-allemand de handball
Heiner Monheim (né en 1946), géographe allemand
Heiner Mora (né en 1984), joueur costaricain de football
 (né en 1938), philosophe allemand
Heiner Müller (1929-1995), poète et dramaturge allemand
Heiner Parra (né en 1991), coureur cycliste colombien
Heiner Stadler (né en 1948), réalisateur et directeur de photographie allemand
Heiner Zieschang (1936-2004), mathématicien allemand

Voir aussi
 (né en 1957), homme politique allemand

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom allemand